Хохрякова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Хохрякова, Анастасия Игоревна (род. 1980) — русский художник-живописец, монументалист.
 Хохрякова, Людмила Христофоровна (урождённая Рабиндер; в 1-м браке Симонова; 1843—1906) — русская писательница. 
 Хохрякова, Ольга Сергеевна (1949—2019) — российский юрист, судья Конституционного суда России.